Moscardia är ett släkte av fjärilar. Moscardia ingår i familjen äkta malar.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Äkta malar
Moscardia